Капел може да се односи на:

 Капел (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Капел (Мозел), насељено место у Француској, у департману Мозел
 Капел (Север), насељено место у Француској, у департману Север

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Капел“